Il singolare del torneo di tennis Omaha Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Ion Țiriac 2-6, 6-1, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Omaha Open 1972